Martinet (Vendée), gemeente in Frankrijk
 Le Martinet, gemeente in Frankrijk

 Jan Floris Martinet, historisch persoon uit Zutphen